Area Produtiva ima više značenja:
 Area Produtiva (Areco)
 Area Produtiva (Bari)
 Area Produtiva (Pezaro i Urbino)
 Area Produtiva (Rim)
 Area Produtiva (Torino)
 Area Produtiva (Viterbo)